Station Kochcice is een spoorwegstation in de Poolse plaats Kochcice.

Kochcice